Steve Huffman ist der Name folgender Personen:

* Steve Huffman (Politiker) (* 1964), US-amerikanischer Politiker (Ohio)
 Steve Huffman (Unternehmer) (* 1983), US-amerikanischer Webentwickler und Unternehmer